Az 1956–1957-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyvenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1956-57-es szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1957–58-as bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az SV Austria Salzburg és az FC Stadlau kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok